Alipi d'Alexandria, autor grec d'una obra musical titulada introducció a la música
 Alipi de Constantinoble, sacerdot de la gran església de Constantinoble ()
 Alipi d'Antioquia, geògraf del segle IV i vicari de Britània
 Alipi de Tagaste, bisbe catòlic i sant